Конкурс песни Евровидение 2002 (; ; ) стал 47-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 25 мая 2002 года в концертно-спортивном холле «Саку Суурхалль» в Таллине (Эстония). Первоначально предполагалось участие в конкурсе 22 стран, но Европейский вещательный союз увеличил эту квоту до 24. Дополнительные места были предоставлены Израилю и Португалии, но последняя отказалась из-за внутренних проблем телеканала RTP, и её место заняла Латвия.

Россия, Румыния, Турция и Босния и Герцеговина использовали голосование членов жюри, а Кипр, Греция, Хорватия и Мальта — смешанную систему голосования (зрители и жюри).

Во второй раз подряд победила прибалтийская страна. Мари N (Мария Наумова) из Латвии получила Гран-при, набрав 176 очков. Помимо победителя, в первую десятку вошли ещё два представителя постсоветского пространства — эстонка Салене заняла третье место, а российская группа «Премьер-министр» стала десятой.

Джессика Гарлик из Великобритании тоже заняла 3 место, набрав такое же количество очков, как и Салене из Эстонии.

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале

Глашатаи 

  — Мелани Стелиу ()
  — 
  — Додо Рошчич ()
  — Алексис Косталас ()
  — 
  — Душко Чурлич ()
  — Арина Шарапова
  — Иломаи «Электра» Кюттим ()
  — Биляна Дебарлиева ()
  — 
  — Диана Йорг ()
  — Кристин Касперсен
  — Марион Рунг
  — 
  — Сегмедина Срна ()
  — Джина Лиза Петерс ()
  — Мари Мириам
  — 
  — Мелтем Эрсан Язган ()
  — Иветт Портелли ()
  — 
  — 
  — Эркис Ниедра ()
  — Лорета Тарозайте ()

Примечания

Ссылки 
 Eurovision Song Contest news from ESCToday.com
 Eurovision Song Contest

 
2002 год в музыке